НАССР:
 Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика () — автономная республика в составе Азербайджанской ССР, существовавшая с 1924 года; с ноября 1990 года — Нахичеванская Автономная Республика в составе Азербайджанской Республики.
 ХАССП — (в англоязычном оригинале «HACCP» латинскими буквами: аббревиатура «Hazard Analysis and Critical Control Points» — анализ рисков и критические контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции.

См. также 
 АССРНП